Jonathan Goldstein peut désigner :
 Jonathan Goldstein (1969-), scénariste ;
 Jonathan Goldstein (1969-), auteur ;
  (1964-), acteur ;
  (1964-), compositeur.